Across from Midnight — шістнадцятий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 29 серпня 1997 року на лейблі CMC International.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Серпень 1997